Os Pirenéus Atlânticos é um departamento da França localizado na  Região Administrativa Nova Aquitânia, no sudoeste do país, que toma seu nome dos montes Pirenéus e do oceano Atlântico. O departamento está dividido em 546 comunas, 3 arrondissements e 27 cantões, que estão listados neste artigo.

Arrondissements
 Bayonne
 Oloron-Sainte-Marie
 Pau

Cantões
 Anglet
 Artix et Pays de Soubestre
 Baïgura et Mondarrain
 Bayonne-1
 Bayonne-2
 Bayonne-3
 Biarritz
 Billère et Coteaux de Jurançon
 Le Cœur de Béarn
 Hendaye-Côte Basque-Sud
 Lescar, Gave et Terres du Pont-Long
 Montagne Basque
 Nive-Adour
 Oloron-Sainte-Marie-1
 Oloron-Sainte-Marie-2
 Orthez et Terres des Gaves et du Sel
 Ouzom, Gave et Rives du Neez
 Pau-1
 Pau-2
 Pau-3
 Pau-4
 Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre
 Pays de Morlaàs et du Montanérès
 Saint-Jean-de-Luz
 Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh
 Ustaritz-Vallées de Nive et Nivelle
 Vallées de l'Ousse et du Lagoin

Comunas

|}

(CAB) Comunidade de aglomeração de Bayonne-Anglet-Biarritz, criada em 2000.
(CAP) Comunidade de aglomeração de Pau Pyrénées, criada em 2000.

Ver também
 Pirenéus Atlânticos

Pireneus Atlanticos